L'Asiatic Society peut faire référence à plusieurs institutions.
 L'Asiatic Society de Calcutta en Inde.
 L'Asiatic Society de Bombay, en Inde.
 La Société asiatique, institution savante à Paris.
 La Société asiatique du Japon à Yokohama.
 The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland à Londres.